Омало ():
 Омало — село в Ахметском муниципалитете Грузии, расположено в высокогорной исторической области Тушетия.
 Омало — село в Ахметском муниципалитете Грузии, расположено в Панкисском ущелье (верховья Алазани).